Gabinet doktora Caligari (film 1920)
 Gabinet doktora Caligari (film 2005)